Lets curlingteam (mannen)
Lets curlingteam (vrouwen)
Lets curlingteam (gemengddubbel)